Андре́евский флаг — флаг с Андреевским крестом.

 «Андреевский флаг» — российская кинокомпания.
 «Андреевский флаг» — полнометражный документальный фильм телекомпании «Т24» состоящий из двух частей (Россия, 2017 г.).

См. также 
 Андреевский крест